Regentschap in Indonesië
 Banjarnegara (regentschap), een regentschap (kabupaten) in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Banjarnegara (onderdistrict), een onderdistrict (en hoofdstad) van het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Banjarnegara (Pulosari), een plaats in het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam